Die All England 2006 im Badminton fanden vom 17. bis 22. Januar in Birmingham statt. Sie waren die 96. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 National Indoor Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Qualifikation

Herreneinzel 
  Richard Wringley -  Paul Fagbemi: 15-0 / 15-0 / 15-0
  Hans-Kristian Vittinghus -  Magnus Sahlberg: 15-13 / 15-9
  Ben Witham -  Paul Butler: 15-0 / 15-0
  Michael Edge -  Kayode Olatunji: 15-0 / 15-0 / 15-0
  James Allinson -  Greg Orobosa Okuonghae: 15-0 / 15-0 / 15-0
  Tom Dunlop -  Vladimir Malkov: 15-8 / 17-15
  Sergey Lunev -  Lee Power: 15-6 / 15-2
  Vladimir Ivanov -  Steve Smith: 9-15 / 15-11 / 15-8

Dameneinzel 
  Nicola Cerfontyne -  Fontaine Wright: 11-5 / 9-11 / 11-7
  Weny Rasidi -  Caroline Westley: 11-2 / 11-0
  Lee Seung-ah -  Elena Johnson: 11-0 / 11-0
  Judith Meulendijks -  Michelle Cheung: 11-7 / 11-6

Herrendoppel 
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Mark James /  Mark Sellwood: 15-3 / 15-7
  Christian Dalsgaard /  Rachel Howard -  Thomas Bethell /  Watson Briggs: 15-7 / 15-8
  Kasper Madsen /  Kristian Nielsen -  Matthew Hanson /  Adam Smith: 15-8 / 15-13 / 17-15
  Chris Dednam /  Dorian James -  Liam Ingram /  Michael Lewis: 15-6 / 15-12
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Christian Dalsgaard /  Rachel Howard: 15-1 / 15-3
  Kasper Madsen /  Kristian Nielsen -  Chris Dednam /  Dorian James: 17-14 / 15-13 / 17-15

Damendoppel 
  Sarah Bok /  Jenny Wallwork -  Chang Hsin-yun /  Cheng Shao-chieh: 15-9 / 15-10 / 14-17
  Imogen Bankier /  Emma Mason -  Nina Weckström /  Anu Nieminen: 3-15 / 3-15 / 9-15
  Elodie Eymard /  Weny Rasidi -  Hayley Connor /  Heather Olver: 5-15 / 17-16 / 4-15
  Michelle Douglas /  Rita Yuan Gao -  Jenny Day /  Liza Parker: 9-15 / 17-14 / 10-15
  Sarah Bok /  Jenny Wallwork -  Imogen Bankier /  Emma Mason: 17-14 / 17-13 / 10-15
  Elodie Eymard /  Weny Rasidi -  Michelle Douglas /  Rita Yuan Gao: 6-15 / 6-15

Mixed 
  Simon Archer /  Ella Tripp -  Keith Turnbull /  Emma Mason: 5-15 / 5-5
  Jürgen Wouters /  Paulien van Dooremalen -  Edward Foster /  Rachel Howard: 12-15 / 1-15
  Ian Palethorpe /  Joanne Nicholas -  Alexandre Paixão /  Filipa Lamy: 3-15 / 3-7
  Kristian Roebuck /  Jenny Wallwork -  Dorian James /  Kerry-Lee Harrington: 3-15 / 3-0
  Carsten Mogensen /  Lena Frier Kristiansen -  Chris Langridge /  Jenny Day: 15-10 / 4-15 / 4-15
  Vitaliy Durkin /  Marina Yakusheva -  Svetoslav Stoyanov /  Elodie Eymard: 11-15 / 11-10
  Mark James /  Elizabeth Brett -  Michal Matejka /  Eva Sládeková: 4-15 / 4-8
  Watson Briggs /  Imogen Bankier -  Robin Middleton /  Sarah Bok: 12-15 / 10-15
  Jung Tae-keuk /  Lee Seung-ah -  Matthew Honey /  Heather Olver: 17-16 / 6-15 / 9-15
  Vladislav Druzchenko /  Johanna Persson -  Alexej Vasiljev /  Anna Efremova: 4-15 / 5-15
  Sergey Lunev /  Evgeniya Dimova -  Robert Adcock /  Hayley Connor: 13-15 / 11-15
  Chris Tonks /  Liza Parker -  Chris Dednam /  Annari Viljoen: 7-15 / 7-15 / 13-15
  Simon Archer /  Ella Tripp -  Jürgen Wouters /  Paulien van Dooremalen: 0-15 / 0-15
  Kristian Roebuck /  Jenny Wallwork -  Ian Palethorpe /  Joanne Nicholas: 9-15 / 13-15
  Carsten Mogensen /  Lena Frier Kristiansen -  Vitaliy Durkin /  Marina Yakusheva: 10-15 / 10-6
  Watson Briggs /  Imogen Bankier -  Mark James /  Elizabeth Brett: 6-15 / 9-15
  Vladislav Druzchenko /  Johanna Persson -  Jung Tae-keuk /  Lee Seung-ah: 12-15 / 9-15
  Sergey Lunev /  Evgeniya Dimova -  Chris Tonks /  Liza Parker: 12-15 / 12-17 / 10-15

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

Setzliste 
 Sigit Budiarto / Candra Wijaya (2. Runde)
 Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen (Champions)
 Cai Yun / Fu Haifeng (3. Runde)
 Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto (Viertelfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (3. Runde)
 Markis Kido / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Chan Chong Ming / Koo Kien Keat (3. Runde)
 Jonas Rasmussen / Peter Steffensen (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Gao Ling / Huang Sui (Champions)
 Lee Hyo-jung / Lee Kyung-won (Halbfinale)
 Yang Wei / Zhang Jiewen (Finale)
 Gail Emms / Donna Kellogg (Viertelfinale)
 Sathinee Chankrachangwong / Saralee Thungthongkam (2. Runde)
 Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (2. Runde)
 Wei Yili / Zhang Yawen (Halbfinale)
 Kumiko Ogura / Reiko Shiota (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Lee Jae-jin / Lee Hyo-jung (Halbfinale)
 Nova Widianto / Liliyana Natsir (Halbfinale)
 Nathan Robertson / Gail Emms (Finale)
 Zhang Jun / Gao Ling (Champions)
 Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Viertelfinale)
 Xie Zhongbo / Zhang Yawen (Viertelfinale)
 Jens Eriksen / Mette Schjoldager (Viertelfinale)
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=30E8BC12-E247-44E1-A56B-A81D84BB7A59

2006
World Badminton Grand Prix 2006
Badmintonwettbewerb in Birmingham